Sonnenpyramide bezeichnet

 Sonnenpyramide von Teotihuacán in Mexiko
 Huaca del Sol, Sonnenpyramide der Moche im nördlichen Peru